Yago Yao Alonso-Fueyo Sako, ou simplesmente Yago (Abidjan, 19 de agosto de 1979) é um futebolista espanhol nascido na Costa do Marfim, de pai espanhol e mãe marfinense, mas que jogou pago pela seleção da Guiné Equatorial, país onde nunca tinha estado antes de estrear.

Dono de cidadania espanhola (chegou a jogar uma partida pela Seleção Sub-18 da "Fúria" em 1998), atua como lateral-direito, e sua principal característica é a velocidade.

Em sua carreira, Yago defendeu Sporting de Gijón B, Sporting de Gijón (duas pasasgens), Celta de Vigo (duas passagens), Recreativo de Huelva, Real Oviedo, Cádiz, Levante, Montañeros e Coruxo, equipe onde atua desde 2010.

Futebolistas da Espanha
Jogadores da Seleção Guinéu-Equatoriana de Futebol
Futebolistas do Real Sporting de Gijón
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do Real Club Recreativo de Huelva
Futebolistas do Real Oviedo
Futebolistas do Cádiz Club de Fútbol
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Naturais de Abidjã
Espanhóis de ascendência costa-marfinense